Chaetopleurophora är ett släkte av tvåvingar. Chaetopleurophora ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckelflugor
Chaetopleurophora